Plusieurs personnes portent le patronyme Jeanneret :

 Anaïs Jeanneret (1967-), actrice et écrivain français ;
 Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier (1887-1965), architecte, urbaniste, décorateur, peintre et écrivain suisse puis français ;
  (1764-1828), général prussien originaire de Neuchâtel ;
 François Jeanneret (1932-), homme politique suisse ;
 Gustave Jeanneret (1847-1927), peintre suisse ;
 Maurice Jeanneret (1886-1953), médecin suisse ;
 
 Michel Jeanneret (1940-2019), historien de la littérature ;
 Pauline Jeanneret (1987-), curleuse française ;
  (1947-), journaliste suisse ;
 Pierre Jeanneret (1896-1967), architecte et designer suisse, cousin et collaborateur de Le Corbusier ;
 Serge Jeanneret (1911-2000), homme politique français ;
 Yves Jeanneret (1951-2020), universitaire français.

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse